Venetiko ( ) ist der Name mehrerer kleiner griechischer Inseln:

 Venetiko bei Chios,
 Venetiko bei Iraklia (Kykladen),
 Venetiko bei Koroni (Messenien).

Der Venetikos ist ein Nebenfluss des Aliakmon in der Präfektur Grevena.